Landricourt puede referirse a: 

 Landricourt, comuna francesa situada en Aisne.
 Landricourt, comuna francesa situada en Marne.